22-й розыгрыш Кубка Испании.

Соревнование началось 12 марта 1922 года и завершилось 14 мая 1922 года финалом, проведенным на Кампо-де-Койа в Виго, в котором ФК «Барселона» в пятый раз в истории завоевала трофей, одержав победу над «Реалом Унион» со счетом 5:1.

Команды 
 Бискайя: Аренас Гетхо
 Гипускоа: Реал Унион
 Центральный регион: Реал Мадрид
 Южный регион: Севилья
 Галисия: Фортуна Виго
 Астурия: Спортинг Хихон
 Каталония: Барселона
 Леванте: Эспана де Валенсия

Четвертьфинал

Первый матч

Second leg

Replay matches

Semifinals

First leg

Second leg

Replay match

Финал 

Кубок Испании по футболу